Peseux (toponimo francese) è un comune svizzero di 5 919 abitanti del Canton Neuchâtel, nel distretto di Boudry.

Altri progetti

Collegamenti esterni